Mužská čtyřhra US Open 2019 probíhala na přelomu srpna a září 2019. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Mike Bryan a Jack Sock, jehož členové nestartují společně. Mike Bryan vytvořil sedmou nasazenou dvojici s bratrem Bobem Bryanem. Ve třetím kole podlehli Sockovi s Jacksonem Withrowem.

Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, Mike Bryan, Łukasz Kubot a Nicolas Mahut vstoupili do turnaje jako soupeři o post světové jedničky ve čtyřhře. Cabal s Farahem si po vyřazení Mika Bryana ve třetím kole zajistili setrvání na čele světové klasifikace. Kubot s Mahutem příležitost vrátit se na první místo ztratili vyřazením již dříve.

Vítězem se stal první světový pár Kolumbijců, Juan Sebastián Cabal s Robertem Farahem, který ve finále za 1.31 hodin zdolal španělsko-argentinské turnajové osmičky Marcela Granollerse s Horaciem Zeballosem po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. Oba šampioni si po své 400. párové výhře připsali do žebříčku ATP 2000 bodů a získali šestnáctou společnou trofej. Cabal vybojoval sedmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Faraha to bylo šestnácté takové turnajové vítězství. Stali se prvními Kolumbijci, kteří triumfovali na US Open, respektive jihoamerickými vítězi mužského debla. 

Jako šestá dvojice otevřené éry ovládli Cabal s Farahem Wimbledon i US Open v jedné sezóně. Celkově si připsali druhý grandslam ze čtyřhry mužů. Při své třicáté společné účasti na grandslamu tak ukončili 10zápasovou neporazitelnost Granollerse se Zeballosem, kteří při jediné předchozí účasti jako páru vyhráli Rogers Cup 2019. Jednalo se o sedmý Grand Slam v řadě, na němž zvítězili deblisté z téže země.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (3. kolo)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (finále)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (2. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (3. kolo)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (1. kolo)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (semifinále)
  Robin Haase /  Wesley Koolhof (3. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (semifinále)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

US Open 2019